Наковальня — многозначное слово.
 Наковальня — опорный кузнечный инструмент.
 Наковальня (анатомия) — слуховая косточка среднего уха.
 Наковальня (остров) — остров на Мурманском берегу Баренцева моря.
 В других языках
 Эль-Юнке — гора на Кубе. ( - наковальня) 
 Эль-Юнке — гора в Пуэрто Рико.
 Энвил (англ. Anvil - наковальня) — остров в Британской Колумбии (Канада).
 Грдэмли (груз. გრდემლი - наковальня) — название нескольких печатных изданий и литературных произведений на грузинском языке.
 Кух Сендан ( - Гора Наковальня) — гора рядом с деревней Чаргар шахрестана Абхар (Иран).
 Ковадло (польск. Kowadło - наковальня) — одна из вершин Короны польских гор.
 Cumulonimbus incus ( — наковальня) — разновидность кучево-дождевых облаков.
 Инкудине (итал. Incudine - наковальня) — коммуна в Италии.
 Течжэньшань (кит. 鐵砧山 - Наковальня-гора) — гора на Тайване.
 Акмон (, «наковальня») — персонаж мифологии.